Bellamya chinensis е вид коремоного от семейство Viviparidae.

Източници 

Bellamya